Магомедали Магоме́дович Магоме́дов (; 15 июня 1930, с. Леваши, Дагестанская АССР, РСФСР, СССР — 4 декабря 2022, Махачкала, Республика Дагестан, Россия) — советский и российский государственный и политический деятель. Председатель Совета Министров Дагестанской АССР с 24 мая 1983 года по август 1987 года. Председатель Президиума Верховного Совета Дагестанской АССР с августа 1987 года по 24 апреля 1990 года. Председатель Верховного Совета Дагестанской АССР / Дагестанской ССР / Республики Дагестан с 24 апреля 1990 года по 26 июля 1994 года. Председатель Государственного совета Республики Дагестан с 26 июля 1994 года по 20 февраля 2006 года. Герой Труда Российской Федерации (2019).

Биография 
Родился 15 июня 1930 года в селении Леваши Левашинского района Дагестанской АССР в семье горских тружеников. По национальности даргинец. Детство Магомедали Магомедова пришлось на суровые годы Великой Отечественной войны. После окончания в 1949 году левашинской средней школы выбрал профессию учителя. В 1950 году он поступил в Дагестанский учительский институт, который через два года успешно окончил. Работал учителем, затем — директором Верхнелабкинской семилетней школы Левашинского района, позже заведовал Левашинским районным отделом народного образования.

В 1957 году ему поручили поднимать сельское хозяйство и назначили председателем колхоза имени Коминтерна, а в 1966 — начальником Левашинского сельскохозяйственного производственного управления. В 1968 году заочно окончил Дагестанский сельскохозяйственный институт, а в 1969 был избран председателем Левашинского райисполкома. В декабре 1970 года перешёл на партийную работу и стал первым секретарём Левашинского райкома КПСС. В сентябре 1975 года назначен заведующим сельскохозяйственным отделом Дагестанского обкома КПСС.

С января 1979 года начал работать в Правительстве Дагестана, сначала заместителем Председателя Совета Министров Дагестанской АССР, а с мая 1983 года — Председателем Совета Министров республики. В августе 1987 года на шестой сессии Верховного Совета XI созыва стал главой законодательной власти — был избран Председателем Президиума Верховного Совета Дагестанской АССР. Депутат Совета Национальностей Верховного Совета СССР 11 созыва (1984—1989) от Дагестанской АССР.

В 1990 году избран народным депутатом РСФСР и народным депутатом Дагестанской АССР. На I съезде народных депутатов Дагестанской АССР 24 апреля 1990 года избран Председателем Верховного Совета Дагестанской АССР. В декабре 1993 года избран членом Совета Федерации по Дагестанскому двухмандатному избирательному округу № 5. Являлся членом Комитета по делам Федерации, Федеративному договору и региональной политике.

26 июля 1994 года избран Председателем Государственного Совета Республики Дагестан. В январе 1996 года вновь вошёл в состав Совета Федерации. 22 марта 1996 года Конституционное Собрание Республики Дагестан продлило полномочия Государственного Совета до 26 июля 1998 года. В том же году Конституционное Собрание Республики Дагестан переизбрало его Председателем Государственного Совета Республики Дагестан.

С 2 сентября 2000 по 12 марта 2001 — член президиума Государственного совета Российской Федерации.

Летом 2002 года решением Конституционного Собрания Республики Дагестан переизбран Председателем Государственного Совета Республики Дагестан.

16 февраля 2006 года после встречи с президентом Владимиром Путиным заявил о своей досрочной отставке.

18 февраля 2006 года Владимир Путин предложил ему войти в состав Комиссии при президенте РФ по укреплению российской государственности и федеративных отношений.

Являлся почётным председателем Государственного Совета Республики Дагестан.

Скончался 4 декабря 2022 года на 93-м году жизни. Похоронен на следующий день в селе Леваши Левашинского района Дагестана.

Семья 
Был женат на Зульгижат Магомедовой. Сыновья: Магомед, Гаджимурад, Магомедсалам, дочери: Зайнаб, Тагибат.

Награды 
 Медали
 Орден «Знак Почёта»
 Орден Октябрьской Революции
 Орден Трудового Красного Знамени (19**, 19**)
 Медаль «За заслуги перед Чеченской республикой»
 Орден Почёта (27 июня 1995) — за большой личный вклад в укрепление и развитие российской государственности, дружбы и сотрудничества между народами
 Благодарность Президента Российской Федерации (12 августа 1996) — за активное участие в организации и проведении выборной кампании Президента Российской Федерации в 1996 году
 Орден «За заслуги перед Отечеством» III степени (24 апреля 2000) — за большой вклад в укрепление российской государственности, дружбы и сотрудничества между народами
 Почётная грамота Правительства Российской Федерации (14 июня 2000) — за большой личный вклад в социально-экономическое развитие Республики Дагестан, многолетний добросовестный труд и в связи с 70-летием со дня рождения
 Благодарность Президента Российской Федерации (19 февраля 2001) — за большой вклад в укрепление российской государственности
 Орден «За заслуги перед Отечеством» I степени (15 июня 2005) — за выдающийся вклад в укрепление российской государственности, дружбы и сотрудничества между народами
 Орден «За заслуги перед Республикой Дагестан» (29 мая 2014) — за заслуги перед республикой и многолетнюю плодотворную работу
 Орден Александра Невского (25 мая 2015) — за большой вклад в социально-экономическое развитие Российской Федерации, достигнутые трудовые успехи, активную общественную деятельность и многолетнюю добросовестную работу
 Премия Президента Российской Федерации (3 ноября 2016) — за вклад в укрепление единства российской нации
 Герой Труда Российской Федерации (21 октября 2019) — за особые трудовые заслуги перед государством и народом
 Орден «Дружба» (13 июня 2020, Азербайджан) — за особые заслуги в развитии дружественных связей и сотрудничества между Азербайджанской Республикой и Российской Федерацией, а также азербайджанским и дагестанским народами
 Герой народного ополчения Дагестана

Примечания 

Народные депутаты России
Депутаты Совета Федерации России (1993—1995)
Председатели Президиума Верховного Совета Дагестанской АССР
Председатели Правительств Республики Дагестан
Главы правительства Дагестанской АССР
Председатели колхозов
Члены Совета Федерации России (1996—2000)
Почётные граждане Махачкалы
Депутаты Совета Национальностей 11-го созыва
Депутаты Совета Национальностей от Дагестанской АССР
Выпускники Дагестанского аграрного университета
Выпускники Дагестанского педагогического университета
Первые секретари Левашинского райкома КПСС
Делегаты XXVII съезда КПСС
Председатели районных исполкомов РСФСР
Члены партии «Наш дом — Россия»
Лауреаты премии Президента Российской Федерации за вклад в укрепление единства российской нации
Награждённые Почётной грамотой Правительства Российской Федерации
Похороненные в Дагестане
Долгожители России